СКС — широковживаний акронім кирилицею, який може означати:

Системи 
 Система курсової стабілізації
 Система керування складом
 Спеціалізована комп'ютерна система
 Структурована кабельна система — ієрархічна кабельна система, що включає в себе всі необхідні пасивні компоненти для створення середовища передачі інформації: телекомунікаційні кабелі, з'єднувальні патч-корди, пасивне комутаційне обладнання.

Інше 
 Самозарядний карабін Симонова — радянський самозарядний карабін конструкції Сергія Симонова, взятий на озброєння у 1949 році.
 Слово категорії стану — термін мовознавства.
 Сокольничеський клуб спорту
 Стандартизований коефіцієнт смертності

Див. також 
 СКС-Арена